Pinar de Chamartín – quartiere di Madrid, nel distretto di Ciudad Lineal
 Pinar de Chamartín – stazione della metropolitana di Madrid